David Silverman puede referirse a cualquiera de estas personalidades homónimas:
 David Silverman, productor de cine y televisión, reconocido por las caricaturas Los Simpson.
 David Silverman, activista ateo y expresidente de la organización American Atheists.